Annie Lesur (1926-2021), femme politique française ;
 Charles-Louis Lesur (1770-1849), essayiste politique français ;
 Christian Lesur (1947-), matador français ;
 Claude Lesur (1931-), peintre, créatrice de costumes, mosaïste et artiste textile française ;
 Daniel-Lesur (1908-2002), compositeur et organiste français ;
 Henri Lesur (1886-), footballeur français ;
 Henri Marie Jules Paul Lesur (1875-?), général de brigade français ;
 Henri-Victor Lesur (1863-1900), peintre français ;
 Jean Lesur (1925-2012), spéléologue français.

Patronyme français